Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Leila Meskhi remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Bryukhovets, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gretchen Rush et Robin White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Moscou
1990 en Russie
Tennis en octobre 1990